Die United Jersey Bank Classic 1988 waren ein Tennisturnier der Damen in Mahwah. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 22. bis 28. August 1988 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Steffi Graf gegen Nathalie Tauziat mit 6:0 und 6:1. Im Doppelfinale besiegten Jana Novotná und Helena Suková die Paarung Gigi Fernández/Robin White mit 6:3 und 6:2.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Mahwah